LMDS est un groupe de rap québécois.
 Les initiales de Local Multipoint Distribution Service, un système de télécommunication.